Gérard Labrune (1943 -), syndicaliste français ;
 Jeanne Labrune (1950 -), réalisatrice et scénariste française ;
 Vincent Labrune (1971 -), dirigeant sportif français.